Kiraro kan syfta på:

Geografi

Burundi 

 Kiraro (vattendrag i Burundi), Muyinga,

Kenya 

 Kiraro (krater), Tharaka, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar